Большая Листовка — деревня в Логозовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена на побережье дельты реки Великая, в 14 км к северо-западу от Пскова и в 10 км к северо-западу от Неёлово. К востоку — деревня Малая Листовка.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района